Aleksandar Mitrović pode se referir a:

Aleksandar Mitrović (político), político iugoslavo
Aleksandar Mitrović (voleibolista), voleibolista sérvio
Aleksandar Mitrović (futebolista), futebolista sérvio

Desambiguação